Borrer ist der Nachname von 

 Theodor Borrer (1894–1914), Schweizer Pionier der Luftfahrt
 William Borrer (1781–1862), Britischer Botaniker

Siehe auch:
 Bohrer (Begriffsklärung)
 Borer